Гражау () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Центр штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Алту-Меарин-и-Гражау. Население составляет 62 093 человека на 2010 год. Занимает площадь 8 863,570 км². Плотность населения — 7,01 чел./км².
Праздник города — 29 апреля.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 67 626 жителей.

История 
Город основан 29 апреля 1811 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 154.789.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 2.901,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,639 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Примечания

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Мараньян